Station Earlswood (Surrey), een spoorwegstation van National Rail in Earlswood, Reigate and Banstead in Engeland
 Station Earlswood (West Midlands), een spoorwegstation van National Rail in Earlswood, Solihull in Engeland